Эль-Муэрто () — гора в Южной Америке, принадлежит горной цепи Анд, находится на границе Аргентины и Чили, её высота 6488 метров. Первое успешное восхождение на вершину было совершено в 1950 году. Сьерро Эль Муэрто — стратовулкан, в настоящее время считающийся потухшим.

Примечания 

Горы Аргентины
Горы Чили
Пограничные горы Южной Америки
Граница Аргентины и Чили
География провинции Катамарка
География области Атакама